|-
| 164301 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164302 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164303 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164304 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164305 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164306 - || || 8 de gener de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 164307 - || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164308 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164309 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164310 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164311 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164312 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164313 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164314 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164315 - || || 8 de gener de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 164316 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164317 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164318 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164319 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164320 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164321 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164322 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164323 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164324 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164325 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164326 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164327 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164328 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164329 - || || 15 de gener de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164330 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164331 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164332 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164333 - || 2005 BF || 16 de gener de 2005 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 164334 - || || 18 de gener de 2005 || RAS || U. Wolff
|-
| 164335 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164336 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164337 - || || 17 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164338 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164339 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164340 - || || 16 de gener de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 164341 - || 2005 CO || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164342 - || 2005 CP || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164343 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164344 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164345 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164346 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164347 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164348 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164349 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164350 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164351 - || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164352 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164353 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164354 - || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164355 - || || 9 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164356 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164357 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164358 - || 2005 DB || 16 de febrer de 2005 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 164359 - || || 2 de març de 2005 || Great Shefford || P. Birtwhistle
|-
| 164360 - || || 1 de març de 2005 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 164361 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164362 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164363 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164364 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164365 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164366 - || || 1 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164367 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164368 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164369 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164370 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164371 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164372 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164373 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164374 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164375 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164376 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164377 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164378 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164379 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164380 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164381 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164382 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164383 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164384 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164385 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164386 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164387 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164388 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164389 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164390 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164391 - || || 13 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164392 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164393 - || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164394 - || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164395 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164396 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164397 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164398 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164399 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 164400 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

4